PeaceMaker – trzecie demo fińskiego zespołu power metalowego Sonata Arctica. Zostało ono wydane kiedy jeszcze grupa nazywała się Tricky Beans. Utwór Tallulah, po ponownym nagraniu, pojawił się na albumie Silence. Piosenka Peacemaker została dołączona do singla Wolf & Raven.

Spis utworów 
 "A Bit Lost" - 2:15
 "PeaceMaker" - 2:41
 "Tallulah" - 4:47
 "FrogFeet" - 2:39

Twórcy
 Tony Kakko – śpiew i instrumenty klawiszowe
 Jani Liimatainen – gitara
 Marko Paasikoski – gitara
 Pentti Peura – gitara basowa
 Tommy Portimo – instrumenty perkusyjne

Dema Sonaty Arctiki
Albumy demo
Albumy muzyczne wydane w roku 1997